Laserpitium carduchorum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ian Charleson Hedge och Lamond. Laserpitium carduchorum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
carduchorum